Aleksandar Đoković – calciatore serbo
 Eleonora Đoković – ex cestista jugoslava
 Damjan Đoković – calciatore croato
 Ilija Đoković – cestista serbo
 Novak Đoković – tennista serbo
 Olga Đoković – ex cestista jugoslava
 Radovan Đoković – cestista serbo